Ла́нчи () — итальянская фамилия. Носители:

 Ланчи, Бальдассаре (1510—1571) — итальянский архитектор.
 Ланчи, Джузеппе — капитан-регент Сан-Марино 1921—1922.
 Ланчи, Джузеппе (род. 1942) — итальянский кинооператор.